Osoby o tym nazwisku:
 Leonid Goworow – rosyjski i radziecki dowódca wojskowy
 Władimir Goworow – radziecki dowódca wojskowy